Prvenstvo Jugoslavije u odbojci za 1974./75. je osvojio Spartak iz Subotice.

Ljestvica

Izvori 
 Enciklopedija fizičke kulture 2, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1977.

1974-75